Дорота Рабчевська («Дода»), , Doda чи Doda Elektroda (народилась 15 лютого, 1984 р.) — відома польська співачка. У 2000-му стала вокалісткою польського рок-гурту Virgin. Нагорода Srebrny Słowik музичного фестивалю Sopot 2005 року. Три нагороди VIVA Comet 2007 в категоріях: співачка року, образ року, відео року («Katharsis»). На MTV Europe Music Awards 2007 i 2009 Doda виграла в категорії Best Polish Act.

Дискографія

Альбоми

з групою 
 2002 Virgin
 2004 Bimbo
 2005 Ficca
 2016 Choni

соло 
 2007 Diamond Bitch
 2011 The Seven Temptations

Сингли

з групою 
 2002: To Ty
 2002: Mam Tylko Ciebie
 2004: Dżaga
 2004: Kolejny Raz
 2005: Nie Zawiedź Mnie
 2005: Znak Pokoju
 2005: 2 bajki
 2006: Szansa
 2016: Niebezpieczna Kobieta
 2016: Kopiuj Wklej
 2017: Sens

соло 
 2007: Katharsis
 2007: To Jest To
 2008: Nie Daj Się
 2009: Dziękuję
 2010: Bad Girls
 2011: XXX
 2012: Kac Wawa
 2012: Twa Energia
 2012: Fuck It
 2013: Electrode
 2013: Wkręceni(High Life)
 2014: Riotka
 2015: Nie Pytaj Mnie

тур 
 Diamond Tour (2007—2010)
 Rock'n'Roll Palace Tour (2010—2011)
 The Seven Temptations Tour (2011—2013)
 Fly High Tour (2013—2015)
 Anty Tour (2014–present)
 Riotka Tour (2015–present)

фільмографія 
 2006 — Asterix i wikingowie
 2008 — Serce na dłoni
 2018 — Pitbull. Ostatni pies

Посилання 
 Офіційний сайт  , 

Польські співачки
Виконавці польською мовою
Співаки та співачки, відомі під псевдонімами